Hargitai Károly (1929–2013) sportvezető, az FTC 21. ügyvezető elnöke (1985–1990)
 Hargitai Károly (1931–2010) újságíró, író, ufókutató, szakíró

Jegyzetek